Asoka est :
 une notation alternative du nom de l'empereur indien Ashoka,
 un film de Bollywood avec Shahrukh Khan et Kareena Kapoor qui raconte sa vie.
 une plante utilisée en phytothérapie, Saraca asoca, dit « l'arbre d'Ashoka ».